La Iglesia de Santa Ana(en ruso: Храм Святой Анны) es una iglesia católica situada en Ekaterimburgo en la Diócesis de Novosibirsk en Rusia, sufragánea de la Arquidiócesis de la Madre de Dios en Moscú. Esta iglesia pertenece a la agrupación de parroquias del decanato de los Urales. La parroquia está dirigido por las hermanas de la Congregación de Misioneras del Apostolado Católico, fundado por San Vicente Pallotti (1795-1850).

La parroquia fue fundada en 1876 e incluyó a más de un millar de fieles. En 1884,  fue construida la primera iglesia de piedra, encomendada al patrocinio de Santa Ana, madre de la Virgen María. Su párroco recibió un disparo después de la Revolución de Octubre y la iglesia se secularizó. Fue destruida alrededor de 1960.

La parroquia fue restaurada en la década de 1990 tras la disolución de la URSS y una nueva iglesia fue construida y consagrada en 2000 por el obispo Joseph Werth.

Véase también 
 Iglesia católica en Rusia

Referencias

Iglesias católicas de Rusia
Edificios y estructuras de Ekaterimburgo
Arquitectura de Rusia del siglo XIX
Ekaterimburgo
Diócesis de la Transfiguración en Novosibirsk